Der Stadtteil Altstaßfurt liegt südlich von Staßfurt-Nord und im nördlichen Teil der Stadt Staßfurt im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt.

Geschichte 

Altstaßfurt ist der älteste Teil der heutigen Stadt, die zum Gründungszeitpunkt aus Staßfurt und Leopoldshall bestand. Heute befinden sich hier nur noch wenige historisch erhaltene Gebäude, die restlichen wurden abgerissen und an gleicher Stelle stehen heute Wohnblocks des Wohngebietes Staßfurt-Nord.

Geografie 
Der Stadtteil Altstaßfurt liegt nördlich des Zentrums von Staßfurt und der Bode und wird dem Wohngebiet Staßfurt-Nord zugeschrieben.

Wohnlage 
In Altstaßfurt befinden sich neben ein paar historischen Gebäuden auch Schulen wie das Dr.-Frank-Gymnasium.

Literatur 
 Staßfurter Geschichtsverein (Hrsg.): Staßfurt und seine Ortsteile – Straßen und Plätze erzählen Geschichte. 96 Seiten, Format A4. Staßfurt 2009, ohne ISBN. Mit Angaben zu Altstaßfurt, Staßfurt (Altstadt), Staßfurt-Nord, Leopoldshall, Athensleben, Atzendorf, Brumby, Förderstedt, Glöthe, Hohenerxleben, Löbnitz, Löderburg, Lust, Neu Staßfurt, Neundorf, Rathmannsdorf, Rothenförde und Üllnitz.

Weblinks 
 Offizielle Website der Stadt Staßfurt

Geographie (Staßfurt)
Ort im Salzlandkreis